Košťany ist der Name mehrerer Orte:

 Košťany, Stadt in Tschechien
 Košťany (Vilémov), Ortsteil von Vilémov, Tschechien
 Košťany (Valaliky), bis 1961 selbständige Gemeinde und heute Teil von Valaliky in der Ostslowakei
 Košťany nad Turcom, Gemeinde in der Mittelslowakei